Усохи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Усохи — упразднённый посёлок в Ветковском районе Гомельской области.
 Усохи — деревня в Добрушском районе Гомельской области.
 Усохи — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Усохи — деревня в Крупском районе Минской области.
 Усохи — деревня в Червенском районе Минской области.
 Усохи — деревня в Быховском районе Могилёвской области.
 Усохи — деревня в Кличевском районе Могилёвской области.
 Усохи — деревня в Славгородском районе Могилёвской области.

Россия 
 Усохи — деревня в Кировском районе Калужской области.
 Усохи — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.
 Усохи — деревня в Людиновском районе Калужской области.
 Усохи — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.